

Miejscowości w Polsce 
 W@g TERYT jest ich 2
 Rościn – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno 
 Rościn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Zobacz też 
 Rościnno, Rościno, Rościnko